«La última noche» puede referirse a:

Cine y televisión 
 La última noche (Body Shots) (1999), película de McKellar.
 La última noche (25th Hour) (2002), película de Spike Lee.
 La última noche (2005), película de Alejandro Gamboa.
 La última noche (2006), película de Vicente Castro.